Папатанасиу () — греческая фамилия.
 Папатанасиу, Аспасия (в замужестве Мавромати; 1918—2020) — греческая театральная актриса.
 Папатанасиу, Вангелис (Vangelis; 1943—2022) — греческий композитор.
 Папатанасиу, Вассилики (Vicky Leandros; род. 1949) — певица.